As competições de badminton da categoria duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim serão realizadas entre os dias 12 e 17 de agosto.

Cabeças de chave 
  (Medalha de prata)
  (Primeira rodada)
  (Quarto lugar)
  (Medalha de bronze)

Chaves

Ligações externas 
 Badminton na página oficial dos Jogos Olímpicos de 2008

Eventos do badmínton nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Competições desportivas mistas